Министр иностранных дел Израиля («Сар Ха-Хуц» ) — политический глава Министерства иностранных дел Израиля. Эта должность считается третьей по значимости в израильском правительстве, после премьер-министра и министра обороны. Министр иностранных дел также является постоянным членом Кабинета безопасности Израиля.

Список Министров иностранных дел Израиля

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Все Министры Министерства Иностранных Дел Сайт Кнессета

Списки политиков Израиля
Израиль
Министерство иностранных дел Израиля